Хала́па-Энри́кес или Хала́па () — город в Мексике, столица штата Веракрус и административный центр муниципалитета Халапа. Расположен на автотрассе и железнодорожной линии Мехико — Веракрус. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 424 755 человек.

История 

Тотонаки были первыми, кто поселился в районе возвышенности «Макуэльтепель» (), которая ныне является парком. Название города происходит от ацтекских слов xal-li — «песок» и a-pan — «водное место», что приблизительно означает «ручей в песке» (в языке ацтеков произносится как «шалапан»). В XIX веке к названию добавили фамилию губернатора Хуана де ла Лус Энрикеса (Juan de la Luz Enríquez).

В XIV веке, по крайней мере, четыре народа построили в этом месте свои поселения: Салитик () — тотонаки, Тэчапкапан () — чичимеки, Тэкуанапан () — тольтеки и Тляльнекапан () — теочичимеки. В конце концов, около 1313 года все деревни объединились в один город.

Во второй половине XV века ацтекский царь Монтесума Илуикамина подчинил Халапу своей империи. В 1519 испанский конкистадор Эрнан Кортес проходил через город во время своей экспедиции до Теночтитлана. В 1555 был построен францисканский монастырь. После завоевания Мексики испанцами, важность Халапы снизилась. Однако, с ростом торговли, примерно с 1720-х город стал играть всё более заметную роль. Стала значительно расти численность населения.

В начале XIX века Халапа стал ареной некоторых важных исторических событий во время движения за независимость Мексики. В 1824 был создан первый законодательный орган штата Веракрус и в том же году Халапа стал столицей штата. В 1830 году был предоставлен статус города.

Во время американского вторжения 1847 генерал Антонио Лопес де Санта Анна с армией в 12 000 человек попытался разбить противника около Халапы в битве при Серро-Гордо. Мексиканские войска потерпели тяжёлое поражение, потеряв 1000 человек убитыми и 3000 ранеными, что привело к захвату города американцами.

В 1862 город вновь подвергся оккупации, на этот раз французской.

В 1890 в город прибыл первый локомотив по новой железной дороге, связавшей порт Веракрус с центром страны. В 1920 сильное землетрясение разрушило несколько зданий. Однако вскоре город был восстановлен.

В 1978 муниципалитет узаконил написание названия города на испанском языке не с буквы «J», а с «Х».

Экономика 
Основной статьёй экономики города является сфера обслуживания туристов. Халапу часто называют также «цветником Мексики», так как разведение цветов играет важную роль в экономике. Имеются предприятия по производству кофе, табака, переработке фруктов и овощей. Также есть фермы по разведению скота и птицы. Имеются предприятия нефтегазовой, хлопчатобумажной, пищевой промышленности. На плантациях выращиваются технические и плодовые культуры и др. От имени города происходит название широко культивируемых в его окрестностях острых перцев халапеньо и лекарственного растения ялапа.

Халапа — крупный транспортный узел шоссейных и железных дорог. Есть университет.

Инфраструктура 
В 15 минутах езды от города имеется небольшой аэропорт Эль Ленсеро (исп.).

Фотографии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 Городской портал Халапа-Лайф

Города Веракруса
Халапа-Энрикес